ZJS ist die Abkürzung für:

 Zeitschrift für das Juristische Studium, deutsche juristische Zeitschrift
 Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, universitäres Zentrum in Trägerschaft mehrerer Universitäten

ZJS